Fontenu peut renvoyer à :

 Fontenu, village du Jura en Franche-Comté;
 Louis-François de Fontenu, homme de lettres français de la première moitié du .